Questa voce mostra due versioni della lista di stati per tasso di natalità. Il tasso di natalità è il rapporto tra il numero delle nascite in un popolo in un determinato periodo di tempo e la quantità della popolazione media dello stesso periodo. 
Si esprime come numero di nascite per 1.000 abitanti.

Il primo elenco è basato sulle stime e le proiezioni quinquennali della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite.
Le cifre si riferiscono al periodo 2020-2025 con l'ipotesi di media. Il tasso medio di natalità per il mondo intero è stimato a 17,5 nascite ogni 1.000 abitanti.

La seconda lista è basata sulle stime per l'anno 2021 del CIA World Factbook; gli stati non pienamente riconosciuti non sono classificati.

Note

Voci correlate 
 Tasso di natalità

Tasso di natalità
Demografia per stato
Tasso di natalità